Revolt kan syfta på

Revolt – se uppror 
Revolt (1936) – en tysk film från 1936 med premiär i Sverige 1954, originaltitel Weisse Sklaven
Revolt (1937) – en fransk film från 1937 i regi av Marcel L'Herbier, originaltitel La citadelle du silence
Revolt (film, 1979) – en brittisk film av Alan Clarke, originaltitel av Scum
Revolt (2011) – en norsk film, originaltitel Sønner av Norge
 Revolt (låt av Mimikry) – en låt från 2018 av Mimikry
Revolt (tidning av SKA) – en tidning utgiven av Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund
Revolt (tidning 1971-1983) – en gaytidning
Re-Volt – ett datorspel från 1999
Revolt (roman) – en bok i Hungerspelstrilogin av Suzanne Collins,originaltitel: Mockingjay
(Re)volt – en svensk ungdomsserie från 2013